De l’Oust à Brocéliande Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Morbihan in der Region Bretagne. Er wurde am 26. August 2016 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Malestroit.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Guer Communauté, Pays de la Gacilly und Val d’Oust et de Lanvaux entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Mitgliedsgemeinden 
De l’Oust à Brocéliande Communauté besteht aus folgenden Gemeinden:

Weblinks 
 Erlass des Präfekten zur Gründung der De l’Oust à Brocéliande Communauté

Quellen 

Oust
Gegründet 2016